Чемпионаты по футболу:
 Чемпионат мира по футболу
 Чемпионат Европы по футболу
 Чемпионат АСЕАН по футболу
 Чемпионат СССР по футболу
 Чемпионат России по футболу
 Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных (до 1975 года)